Pierre Leconte est un économiste, consultant financier, gérant de fortune et essayiste français.

Biographie 
Pierre Leconte préside le Forum monétaire de Genève pour la paix et le développement. Il a été membre des bourses des marchés à terme de Londres et de New York. Il a été parallèlement, de 1985 à 1990, conseiller de la Banque nationale de développement du Paraguay (BNFP) puis de la Banque centrale de réserves du Pérou (BCRP).

Gestionnaire de fortune auprès d'une société gestion indépendante à Genève pendant plus de sept ans, il a été gestionnaire de fortune indépendant toujours à Genève sous la raison sociale "Forum Monétaire de Genève - Pierre Leconte", entreprise en raison individuelle. Il est depuis fin 2021 conseiller financier indépendant sous la même raison sociale qui continue.

Théories 
Dans son livre De la crise financière vers l'hyper-inflation : Comment vous protéger, Leconte décrit le cheminement menant à une bulle des obligations d'État puis à une hyper-inflation.

Œuvres 
 De la crise financière vers l'hyper-inflation : Comment vous protéger, éditions Jean-Cyrille Godefroy, (), 
 La grande crise monétaire du XXI siècle a déjà commencé !, Editions Jean-Cyrille Godefroy, , 
 Tragédie monétaire : Quelle monnaie pour la mondialisation, le dollar ou l'or ?, Éditions François-Xavier de Guibert, 2003, 
 Les faux-monnayeurs : Sortir du chaos monétaire mondial pour éviter la ruine, Édition François-Xavier de Guibert, 2008, 
 Le Grand échec européen, Éditions François-Xavier de Guibert, 2004, 
 Comment sortir du piège américain ?, Éditions François-Xavier de Guibert, 2003, 
 Une monnaie extra-nationale : Le New Bancor de Jacques Riboud, Éditions François-Xavier de Guibert, 2005, 
 2010 : le krach mondial, Editions Jean-Cyrille Godefroy, 2009, 
 Guide de l'Investissement en Or et autres métaux précieux, Editions Jean-Cyrille Godefroy, 2012,

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en 1950
Économiste français du XXIe siècle
Essayiste français du XXIe siècle